welonka – potocznie jedna z odmian złotych rybek
 welonka – rodzaj porostów